Waxman ist der Familienname folgender Personen:

 Al Waxman (1935–2001), kanadischer Schauspieler und Regisseur
 Chaim I. Waxman (* 1941), US-amerikanischer Soziologe
 Franz Waxman (1906–1967; ursprünglich Franz Wachsmann), deutsch-amerikanischer Filmkomponist, Dirigent und Arrangeur
 Harry Waxman (1912–1984), englischer Kameramann
 Henry Waxman (* 1939), US-amerikanischer Politiker
 Keoni Waxman (* 1968), US-amerikanischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Lori Waxman (* 1976), kanadische Kunstkritikerin
 Matt Waxman (* 1985), US-amerikanischer Pokerspieler
 Mordecai Waxman (1917–2002), US-amerikanischer Rabbiner
 Murray Waxman (1925–2022), kanadischer Basketballspieler
 Seth P. Waxman (* 1951), US-amerikanischer Jurist

Siehe auch:
 Wachsmann
 Waxmann